Александр Ярославский
 Ярославский, Александр Борисович (1896—1930) — русский поэт, один из основоположников литературного течения «биокосмизм».
 Ярославский, Александр Владиленович (род. 1959) — украинский бизнесмен, миллиардер, президент футбольного клуба «Металлист» (Харьков).